O Police Football Club é um clube de futebol com sede em Kibungo, Rwanda. A equipe compete no Campeonato Ruandês de Futebol.

História 
O clube foi fundado em [2000]].

Ligações externas 
 Sítio oficial 

Clubes de futebol de Ruanda
Clubes de futebol fundados em 2000